Меду́за:

 Медуза — стадия жизненного цикла, характерная для стрекающих из подтипа Medusozoa.
 Горгона Медуза (Медуса, ) — мифическое существо из древнегреческой мифологии.
 Медуза (лубочный персонаж) — персонаж русских лубочных картинок второй половины XVII—XVIII века в виде мифического существа — полуженщины-полузмеи или полурыбы.
 Медуза (пирсинг) — вид прокола при пирсинге.

Точные науки
 Медуза (фаза раствора) — фаза между водным раствором и органическим экстрагентом в химических экстракционных процессах.
 (149) Медуза — астероид главного пояса.
 Туманность Медуза — планетарная туманность в созвездии Близнецов.
 Космические медузы — атмосферный феномен, связанный с запуском космических ракет.

Техника
 Медуза (фрегат) — французский фрегат.
 Медуза — вытяжной парашют.

В культуре
 Медуза (Караваджо) — картина Караваджо (около 1597).
 Плот «Медузы» — картина Теодора Жерико (1818—1819).
 Медуза, как быть честной — фильм 1992 года, пародия на фильм «В постели с Мадонной».
 Медузы (фильм) — израильский фильм 2007 года.
 Медуза (Marvel Comics) — персонаж вселенной Marvel.
 Медуза (Супергёрл) — восьмой эпизод второго сезона супергеройского телесериала «Супергёрл».

См. также
 Meduza — русскоязычное интернет-издание.
 SMS Medusa (1900) — корабль германского флота.
 Medusa4 — система автоматизированного проектирования.
 Medusa (значения)